Esistono più persone di nome Michael Kelly (o anche Mike Kelly):

Michael Joseph Kelly – attore statunitense (1969-)
Michael Kelly – attore statunitense 
Michael Joseph Kelly – fisico neozelandese (1949-)
Michael Kelly – giornalista di The Atlantic Monthly e scrittore, primo giornalista USA ucciso nella Guerra in Iraq (1957-2003)
Michael Kelly – atleta statunitense che partecipò alle Olimpiadi del 1920 (Pistola militare e libera) (1872-?)
Michael Kelly – sceneggiatore televisivo e cinematografico 
Michael Kelly – tenore irlandese (1762-1826)
Michael Kelly – arcivescovo australiano di Sydney (1850-1940)
Michael Kelly – montatore cinematografico
Mike Kelly – politico australiano (1960-)
Mike Kelly – politico statunitense (1948-)